Melgar (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
Melgar (provincie), een provincie in de regio Puno in Peru
FBC Melgar, een Peruaanse voetbalclub uit Arequipa
Melgar de Fernamental, een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
Melgar de Abajo,  een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid